Le  (connu sous le nom de  jusqu'au ) est un championnat de catch de la  (FIP) symbolisé par une ceinture en cuir ornée de plaques en métal. Il désigne le catcheur vedette de cette fédération. Ce titre est créé le  où la FIP organise un tournoi remporté par Homicide. Depuis cette date, 14 catcheurs ont détenu cette ceinture pour 19 règne et a été vacant à trois reprises.

Historique 
Le 24 et 25 septembre 2004, la  (FIP) organise au cours d un tournoi pour désigner le premier champion poids-lourds de la FIP.

Notes et références

Notes

Références 

Championnat de catch
Liste en rapport avec le catch